Bild (von  ‚Nachbildung‘; ursprünglich ‚Wunder‘ oder ‚Omen‘) steht für:
 Bild, erkenntnistheoretisch kurz für das Abbild
 Bild, unter anderem in der bildenden Kunst eine Darstellung auf einer Fläche:
 Gemälde, ein Werk mit flächenhaftem Einsatz von Farben und Tonwerten
 Zeichnung (Kunst), ein Werk aus Linien und Strichen
 Grafik, ein druckgrafisches Werk
 Bild, in der Filmtechnik kurz für ein Einzelbild (Film)
 Bild, synonym und kurz für eine sprachliche Metapher
 Bild (Fotografie), eine optische Reproduktion
 Bild (Mathematik), die Menge der Werte einer Funktion
 Bild (Kategorientheorie), das Ergebnis eines auf eine Struktur angewendeten Morphismus
 Bild (Psychologie), ein inneres Vorstellungsbild
 Bild (Theater), ein Abschnitt eines Theaterstücks ohne Dekorationswechsel

ist eine Medienmarke des Axel Springer Verlags:
 Bild (Zeitung), eine deutsche Boulevardzeitung
 Bild (Fernsehsender), ein deutscher Fernsehsender
 bild.de, ein deutsches Nachrichtenportal

ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bild (* 1971), schwedischer Fußballspieler
 Beat Bild (1485–1547), deutscher Humanist und Philologe, siehe Beatus Rhenanus
 Hans Bild (1921–2004), saarländischer Fußballspieler
 Harry Bild (* 1936), schwedischer Fußballspieler
 Richard B. Bilder (* 1927), amerikanischer Jurist
 Veit Bild (auch Vitus Acropolitanus; 1481–1529), Priester der Benediktiner und Humanist

Siehe auch:
 Das Bild
 Bildt
 Bilt
 Build